Generación hace referencia a varios artículos.

 Por lo general se conoce como Generación a una etapa o grado en una sucesión. Esta etapa puede ser real -los abuelos, padres, hijos de una familia- o figurada -productos tecnológicos como videoconsolas o motores-

Biología
 En biología, el proceso por el cual las poblaciones de organismos transmiten rasgos ventajosos de una generación a otra que se conoce como evolución.
 Teoría de la Generación espontánea.
 Biogénesis

Electricidad
 Generación de energía eléctrica
 Generación distribuida
 Generación de energía eléctrica

Filosofía
 En filosofía, generación es un concepto filosófico que hace referencia al tipo de cambio definido como el paso del no ser al ser.

Física
 En física se conoce como generación a la división de partículas elementales.

Literatura
 Se habla de Generación literaria al referirse a un grupo de escritores del mismo periodo, cuyas obras generalmente presentan características comunes.
 Generación del 36, Primera generación literaria de la postguerra civil española.
 Generación del 37, Argentina, 1837
 Generación del 68, España, 1868.
 Generación del 98, España, 1898.
 Generación del centenario (Argentina), 1916.
 Generación del centenario (Uruguay), 1930.
 Generación del centenario (Cuba), 1950.
 Generación del 45, Uruguay, 1945.
 Generación del 50
 Generación del 60 (Perú)
 Generación del 70 (Perú)
 Generación del crack en ruptura con el llamado post-boom latinoamericano.
 Generación del novecientos España
 Generación hambrienta, India, 1960. Movimiento literario en lengua bengalí.
 Generación posdesencantom Ecuador, 1990.
 Generación McOndo, Hispanoamérica, 1980. Reacción contra la escuela literaria del realismo mágico.
 Generación Nocilla, España, 2006.
 Generación Kindle, 2012. Generación de nuevos autores surgidos a través de la expansión del libro electrónico.

Transporte
 En Ingeniería de transporte se conoce como generación de viajes al proceso que convierte los atributos de una zona de análisis de tráfico geográfica, en un número de viajes producidos o atraídos.

Generaciones de jóvenes
 Generación Einstein
 Generación mileurista
 Generación Nini
 Generación perdida
 Generación X
 Generación Y
 Generación Z

Música
 Generación, álbum del dúo argentino Pastoral.
Generación mutante, álbum de la banda argentina de heavy metal Logos.
 Generación perdida, álbum del grupo peruano de punk rock 6 Voltios.

Política
 Generación para un Encuentro Nacional. Partido político.
 Generación Y, blog de Yoani Sánchez.
 Generación del 80. Historia política argentina

Además
 Generación sin nombre. Movimiento artístico
 Generaciones robadas, grupo de nativos de Australia extraídos de sus familias.
 En educación, cohorte o nombre dado al conjunto de estudiantes que inician o terminan sus estudios en una misma fecha.